Perche dorée est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 Lepomis gibbosus
 Macquaria ambigua

Notes et références

Voir aussi 
 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu